Leygraf ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leygraf (1920–2011), schwedischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Norbert Leygraf (* 1953), deutscher Psychiater